Con Santuario dell'Acquasanta ci si può riferire a:
Il Santuario di Santa Maria dell'Acquasanta di Marino;
Il Santuario di Nostra Signora dell'Acquasanta di Genova – Voltri.